Blois steht für:

 Blois, Stadt in Frankreich
 Blois (Marskrater)
 Arrondissement Blois, Arrondissement in Frankreich
 Grafschaft Blois, Grafschaft in Frankreich
 Haus Blois, französisches Adelsgeschlecht
 Schloss Blois, Schloss an der Loire
 Blois-sur-Seille, Gemeinde in Frankreich

Blois ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Adela von Blois (Adela von der Normandie; um 1062–1137?), Gräfin von Blois, Chartres und Meaux

 George Des Brisay de Blois (1887–1964), kanadischer Unternehmer
 Glenn de Blois (* 1995), niederländischer Snowboarder
 Johanna (Blois) (Johanna von Châtillon, Jeanne de Châtillon; 1258–1292), Gräfin von Blois, Chartres und Dunois, Herrin von Guise
 Louis de Blois (1506–1566), französischer Benediktiner, Reformator und Dichter
 Margarete von Blois (Marguerite de Blois; um 1170–1230), Pfalzgräfin von Burgund und Gräfin von Blois und Châteaudun
 Marie von Châtillon-Blois  (1343/1345?–1404), Herzogin von Anjou, Gräfin von Blois und Guise
 Natalie de Blois (1921–2013), US-amerikanische Architektin
 Petrus von Blois (Petrus Blesensis; um 1135–1204), französischer Dichter und Diplomat
 Stephan II. (Blois) (Etienne Henri, um 1045–1102), Graf von Blois und Graf von Chartres
 Wilhelm von Blois (um 1132–1159), Graf von Boulogne und Mortain, siehe Wilhelm (Boulogne)
 Wilhelm von Blois (Wilhelm mit den weißen Händen; 1135–1202), französischer Geistlicher, Erzbischof von Reims

Siehe auch:
 Deblois
 Bloy
 Bloye